David Vaněček ist der Name folgender Personen:

* David Vaněček (Fußballspieler, 1983) (* 1983), tschechischer Fußballspieler
 David Vaněček (Fußballspieler, 1991) (* 1991), tschechischer Fußballspieler